Comitatul Summit sau Summit County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Summit County, Colorado
 Summit County, Ohio
 Summit County, Utah